Dorotka může být:

 Dorotka (pramen) – pramen minerální vody v Karlových Varech
 Dorotka – domácký tvar jména Dorota
 O Dorotce – český animovaný seriál z roku 1974 (Večerníček)